Вклад — Участие определёнными средствами для использования их в качестве общих.

Интеллектуальный вклад — достижения в интеллектуальной сфере деятельности ставшие признанными.

Трудовой вклад — применение труда как средства для созидания или улучшения.

Денежный вклад — передача денежных средств для их использования в финансовой сфере или пожертвование.

Банковский вклад — передача денежных средств на хранение в банк на условиях банка.

Примечания

Литература